Jesse Williams peut désigner :
 Jesse Williams (1983-), un athlète américain spécialiste du saut en hauteur ;
 Jesse Williams (1980-), un acteur américain.